Маси́нга — распространённая южноафриканская фамилия.

Известные носители 
  Беннет Масинга (1965—2013) — южноафриканский футболист.
  Фил Масинга (1969—2019) — южноафриканский футболист, кузен Беннета.